

Itália 
Basílica de São Francisco de Assis — em Assis, igreja-mãe dos Franciscanos
Basílica de São Francisco de Assis (Arezzo)
Basílica de São Francisco de Paula — em Nápoles

Outros países 
Igreja e Convento de São Francisco (La Paz) — na Bolívia
Real Basílica de São Francisco, o Grande — em Madrid, Espanha
Basílica e Convento de São Francisco de Lima — no Peru

Desambiguações de templos